Maksyma - żona króla Wilhelma-Aleksandra. Królowa Niderlandów od 30 kwietnia 2013 r.
 Maksyma - imię żeńskie pochodzenia łacińskiego utworzone od przydomka Jowisza.
 Aforyzm (maksyma) - złota myśl, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.